Дон Алфонсо има више значења:

 Дон Алфонсо, Ла Тритурадора (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Алфонсо, Ла Тринидад (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дон Алфонсо (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику